Magdalena von Brandenburg (oder Magdalene) ist der Name folgender Personen:

 Magdalena von Brandenburg (1412–1454), Prinzessin von Brandenburg, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Magdalena von Brandenburg (1460–1496), Prinzessin von Brandenburg, Gräfin von Hohenzollern
 Magdalena von Brandenburg (1582–1616), Prinzessin von Brandenburg, Landgräfin von Hessen-Darmstadt
 Magdalena Sibylle von Brandenburg-Bayreuth (1612–1687), Ehefrau von Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen
 Magdalene von Sachsen (1507–1534), durch Heirat Kurprinzessin von Brandenburg

Siehe auch:
 Elisabeth Magdalene von Brandenburg (1537–1595), Markgräfin von Brandenburg, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach (1700–1770), hohenzollernsche Prinzessin, Königin von Dänemark